Steinmühl ist der Ortsname von

 Steinmühl (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinmühl (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Steinmühl (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Steinmühle (Begriffsklärung)